Grzegorz Markowski (ur. 1953) – polski piosenkarz
 Grzegorz Markowski (ur. 1963) – polski koszykarz
 Grzegorz Markowski (ur. 1973) – polski dziennikarz